Jørgen Sonne ist der Name folgender Personen:

* Jørgen Sonne (Maler) (Jørgen Valentin Sonne; 1801–1890), dänischer Maler
 Jørgen Sonne (Autor) (Jørgen Jacobsen Sonne; 1925–2015), dänischer Lyriker und Autor